Бре () — многозначный термин.

 География 
 Бре —  коммуна во французском департаменте Эр.
 Бре — коммуна во французском департаменте Сона и Луара.
 Бре-Дюн — коммуна во французском департаменте Нор.
 Бре-ан-Валь — коммуна во французском департаменте Луаре.
 Бре-е-Лю — коммуна во французском департаменте Валь-д’Уаз.
 Бре-ле-Марёй — коммуна во французском департаменте Сомма.
 Бре-Сен-Кристоф — коммуна во французском департаменте Эна.
 Бре-сюр-Сен — коммуна во французском департаменте Сена и Марна.
 Бре-сюр-Сомм — коммуна во французском департаменте Сомма.
 Нёшатель-ан-Бре — коммуна во французском департаменте Приморская Сена.